

Калвін — місто, штат Північна Дакота
 Калвін — місто, штат Оклахома
 Калвін — селище, штат Луїзіана

Див. також 
 Жан Кальвін
 Калвін Кулідж